Pässler oder Päßler ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Friedrich Richard Paeßler (1856–1942), deutscher Kapitän und Forschungsreisender
 Eberhard Päßler (1918–1979), deutscher Ingenieur, Erfinder und Unternehmer
 Hans Pässler (1940–2018), deutscher Chirurg
 Martin Päßler (1586–1651), Unternehmer aus Böhmen
 Peter Päßler († 1527), Führer im Tiroler Bauernkrieg (auch Paßler)
 Rudolf Päßler (* 1922), deutscher Fußballtorwart
 Wilhelm Paeßler (Carl Wilhelm Gottfried Paeßler; 1809–1884), deutscher Lehrer, Pastor und Oologe

Siehe auch:

 Peßler